Solanderia är ett släkte av nässeldjur. Solanderia ingår i familjen Solanderiidae. 

Solanderia är enda släktet i familjen Solanderiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Solanderia